Ästivation steht für:

 Ästivation, herabgesetzte Aktivität von Tieren als Anpassung an heiße oder trockene Umweltbedingungen, siehe Sommerruhe
 Ästivation, Art der Anordnung der Blattanlagen in der Knospe, siehe Knospendeckung